Sofia Smidovich, född 1872, död 1934, var en rysk politiker (kommunist). 

Hon var ordförande i Zhenotdel 1922-1924.

Referenser

 

Kvinnor
Födda 1872
Avlidna 1934
ryska kommunister
ryska politiker under 1900-talet
Sovjetiska politiker
Personer från Tula